Китченковка () — село,
Китченковский сельский совет,
Краснокутский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6323582201. Население по переписи 2001 года составляет 438 (202/236 м/ж) человек.

Является административным центром Китченковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Благодатное,
Ковальчуковка,
Коломакский Шлях,
Настеньковка,
Сергеевка,
и посёлок
Бузовая.

Географическое положение 
Село Китченковка находится на расстоянии в 4 км от реки Грузская (правый берег).
К селу примыкает село Коломакский Шлях.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1882 — дата основания.

Экономика 
 Птице-товарная ферма.
 Сельскохозяйственное ООО «Нива».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Сельский дом культуры.
 Сельский библиотечный филиал.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 110 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Краснокутского района (Харьковская область)